Criomorphus är ett släkte av insekter som beskrevs av Curtis 1833. Criomorphus ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Criomorphus